Helvella dissingii är en svampart som beskrevs av Korf 1988. Helvella dissingii ingår i släktet Helvella och familjen Helvellaceae.   Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Skålsvampar
dissingii